I26 ou I-26 peut faire référence à :
 Embolie pulmonaire, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-26, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 26, une autoroute américaine reliant Kingsport à Charleston.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres